YEM, sigle de trois lettres, est un code qui signifie :
 Yémen, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3,
Yem signifie :
 Yem, un des 77 woredas de la région des nations, nationalités et peuples du Sud en Éthiopie.

Code